Los suevos, suebos o suebi, del proto-germánico swēbaz (que significa "uno mismo", o en la tercera persona del pronombre reflexivo, "nuestra propia gente"), puede hacer referencia a:

El pueblo suevo, gran grupo de los pueblos germánicos que se menciona por primera vez en el marco de la campaña de Ariovisto en la Galia, c. 58 a. C., ocupaban más de la mitad de Alemania.
El reino suevo, fundado por el pueblo germánico de los suevos en la primera mitad del siglo V en la provincia de la Gallaecia del Imperio romano de Occidente tras haber penetrado en la península ibérica junto con vándalos y alanos en el 409.
El parroquial suevo, también conocido como división de Teodomiro (en latín Parrochiale suevum, Parochiale suevorum o Divisio Theodomiri), documento redactado en la segunda mitad del siglo VI en el que se recoge la organización administrativa eclesiástica del reino suevo.
El nudo suevo (en alemán: Suebenknotten) es un peinado histórico masculino asociado a la tribu germánica de los suevos.

Divisiones administrativas
 Suevos (Ames), aldea española de la parroquia de Trasmonte, municipio de Ames, provincia de La Coruña, Galicia.
 Suevos (Arteijo), parroquia y aldea española del municipio de Arteijo, provincia de La Coruña, Galicia.
 Suevos (La Baña), parroquia y lugar del municipio de La Baña, provincia de La Coruña, Galicia.
 Suevos (Mazaricos), lugar de la parroquia de Coiro, municipio de Mazaricos, provincia de La Coruña, Galicia.